Il Mandrolisai rosso è un vino DOC la cui produzione è consentita esclusivamente nell'omonima zona,   nelle province di Nuoro (Meana Sardo, Atzara, Sorgono, Ortueri, Tonara e Desulo) e Oristano (Samugheo). Cantine conosciute per il vino Mandrolisai sono la Cantina Carboni di Ortueri, Cantina Meana, Cantina Fradiles di Atzara e la Cantina del Mandrolisai.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino tendente all'arancione con l'invecchiamento.
odore: vinoso, con profumo caratteristico e gradevole.
sapore: asciutto, sapido, con retrogusto amarognolo.

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Nuoro  (1991/92)  574,56  
Nuoro  (1992/93)  416,92  
Nuoro  (1993/94)  900,86  
Nuoro  (1994/95)  900,86  
Nuoro  (1995/96)  911,5  
Nuoro  (1996/97)  140,77

Vini DOC della provincia di Nuoro
Vini DOC della provincia di Oristano
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Bovale
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Cannonau
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Monica